Southland ist der Name

folgender geographischer Orte:
 Southland (Region), eine Verwaltungsregion auf der Südinsel von Neuseeland
 Southland District, ein Distrikt in der Region Southland in Neuseeland
 Southland Plains, eine Ebene in der Region Southland in Neuseeland

folgender Sport-Organisationen/Sport-Veranstaltungen:
 Southland Rugby, ein Rugby-Verband in der Region Southland in Neuseeland
 Southland Conference, eine US-amerikanische Liga für diverse Sportarten
 Southland Men’s Tennis Tournament 2014, war eine Tennis-Sportveranstaltung in Texas, USA

folgender Filme:
 Southland (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Southland (Fernsehserie)/Episodenliste, Episodenliste zur US-amerikanischen Fernsehserie
 Southland Tales, ein US-amerikanischer Film

folgender Unternehmen:
 Southland Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller